«Реквием» — название ряда фильмов:

 «Реквием» — венгерский художественный фильм 1981 года.
 «Реквием» — советский художественный фильм 1984 года (Таллинфильм).
 «Реквием» — советский документальный фильм 1988 года.
 «Реквием» — советский фильм-спектакль 1991 года.
 «Реквием» — германский художественный фильм 2006 года. См. также 
 «Реквием по мечте» — американский художественный фильм 2000 года Даррена Аронофски по одноимённому роману Хьюберта Селби.
 «Чужие против Хищника: Реквием» — фантастический боевик.